Németország
 Wilhelmsdorf, település Bajorországban
 Wilhelmsdorf, település Türingiában
 Wilhelmsdorf, település Baden-Württemberg tartományban